Викарио (; в переводе — викарий) — испанская и итальянская фамилия.
 Санчес Викарио, Аранча (род. 1971) — испанская профессиональная теннисистка, сестра Эмилио и Хавьера.
 Викарио, Леона (1789—1842) — одна из самых выдающихся деятелей Мексиканской войны за независимость.
  (1925—2020) — итальянский актёр, сценарист, продюсер и директор.
 Португаль Викарио, Мигель Анхель (род. 1955) — испанский футболист и футбольный тренер.
 Санчес Викарио, Хавьер (род. 1968) — испанский профессиональный теннисист, брат Эмилио и Аранчи.
 Санчес Викарио, Эмилио (род. 1965) — испанский профессиональный теннисист, брат Хавьера и Аранчи.